Eco har flere betydninger og kan henvise til 
 Encyclopaedia of Chess Openings – en klassifikation af åbningstyper i skak
 Economic Cooperation Organization – en regional, økonomisk samarbejdsorganisation for 10 lande i Mellemøsten og Asien
 Umberto Eco – en italiensk forfatter
 Eco (valuta) – er den fremtidige valuta for medlemmerne af ECOWAS, der er planlagt til 2020